Steinkern bezeichnet
 ein Fossil, das aus dem Hohlraum entstanden ist, den ein verwestes Lebewesen hinterlassen hat, siehe Fossilisation
 das harte Innere (den Stein) einer Steinfrucht